Moriggia – casata di Milano
 Aliprando Moriggia – medico italiano
 Giovanni Moriggia – pittore italiano